

Лауреаты в области литературы и искусства 
За создание художественных образов, ставших классикой отечественного киноискусства
 Баталов, Алексей Владимирович, артист кино, кинорежиссёр.

За развитие традиций национального эпоса в современных условиях диалога культур

 Канетов, Нурлан Исмагулович, артист балета.
 Любовский, Леонид Зиновьевич, композитор.
 Харисов, Ренат Магсумович (Ренат Харис), писатель.

За выдающееся исполнительское мастерство и новаторство в области музыкального искусства, открывшие новую страницу в отечественной и мировой культуре
 Плетнёв, Михаил Васильевич, пианист, дирижёр, композитор.

Лауреаты в области науки и технологий 
За выдающийся вклад в развитие материаловедения и разработку уникальных конструкционных материалов и технологий
 Горынин, Игорь Васильевич — академик Российской академии наук, генеральный директор Центрального научно-исследовательского института конструкционных материалов «Прометей» (Государственного научного центра Российской Федерации).

За выдающиеся достижения в области физики высоких энергий
 Скринский, Александр Николаевич — академик Российской академии наук, директор Института ядерной физики имени Г. И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук.

Лауреаты в области гуманитарной деятельности 
За плодотворную просветительскую и миротворческую деятельность, способствующую утверждению непреходящих нравственных ценностей и консолидации общества
 Ридигер, Алексей Михайлович (Патриарх Московский и всея Руси Алексий II)

Ссылки 
 Указ Президента Российской Федерации от 9.06.2006 № 567 «О присуждении Государственных премий Российской Федерации 2005 года»
 Указ Президента Российской Федерации от 9.06.2006 № 568 «О присуждении Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2005 года»

2005 год в России